Supercoppa Italiana gibt es

 im Eishockey, siehe Supercoppa Italiana (Eishockey)
 im Fußball, siehe Supercoppa Italiana (Fußball)
 im Frauenfußball, siehe Supercoppa Italiana (Frauenfußball)
 im Volleyball, siehe Supercoppa Italiana (Volleyball)